Halicyclops salinarum – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tych skorupiaków została opublikowana w 1927 roku przez brytyjskiego zoologa Roberta Gurneya.

Przypisy 

Halicyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1927 roku